Нургюл Йешилчай () е турска актриса.

Биография 
Нургюл Йешилчай е родена на 26 март 1976 година в град Афионкарахисар, Турция. Завършва средно образование в Измир. През 2001 година се дипломира в Анадолския университет – катедра Театър. През 2004 година сключва брак с Джем Йозер, с когото имат един син – Осман Неджат. През 2010 година се развеждат.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Фен сайт на Нургюл Йешилчай  
 Страница на Нургюл Йешилчай във Facebook 
 Нургюл Йешилчай в SinemaTürk 
 Нургюл Йешилчай в Sinemalar.com 
 Нургюл Йешилчай в IMDb 
 Нургюл Йешилчай в Diziler.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Афионкарахисар